Rock () может означать:

 Rock — обобщающее название многих направлений современной музыки.
 
 Rock — многопоточный, многоядерный микропроцессор с системой команд SPARC, который разрабатывался компанией Sun Microsystems до её покупки Oracle.
 ROCK (Rho-associated protein kinase) - одна из cерин/треонин — специфичных  протеинкиназ, являющаяся одним из основных регуляторов цитоскелета.

См. также 

 Рок
 Камень (значения)
 Скала (значения)
 Утёс